Некраши — топоним.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Некраши — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Некраши — деревня в Ивьевском районе Гродненской области.

Украина 
 Некраши — село в Житомирской области Украины.

Прочее 
 «Некраши» — железнодорожная станция.